Austria:
 Ottenschlag – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Ottenschlag im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung